Court of Appeal ist im englischen Sprachraum die Bezeichnung für das Appellationsgericht. Im Besonderen bezeichnet der Begriff unter anderem folgende Appellationsgerichte:

In Australien:
 Australian Capital Territory Court of Appeal am Supreme Court of the Australian Capital Territory
 Court of Appeal of New South Wales
 Supreme Court of Victoria, Court of Appeal 
 Court of Appeal of the Northern Territory of Australia
 Supreme Court of Queensland, Court of Appeal
 Supreme Court of Western Australia, Court of Appeal

In Belize:
 Court of Appeal (Belize)

In Kanada:
 Alberta Court of Appeal
 British Columbia Court of Appeal
 Federal Court of Appeal (Canada)
 Manitoba Court of Appeal
 Court of Appeal of New Brunswick
 Supreme Court of Newfoundland (Court of Appeal)
 Court of Appeal for the Northwest Territories
 Nova Scotia Court of Appeal
 Court of Appeal for Ontario
 Quebec Court of Appeal
 Court of Appeal for Saskatchewan
 Court of Appeal of the Yukon Territory

In Hong Kong:
 Court of Appeal (Hong Kong)

In Irland:
 Irish Court of Appeal (seit 1924 im Supreme Court (Irland))

In Neuseeland:
 Court of Appeal (Neuseeland)

In Südafrika:
 Supreme Court of Appeal

Im Vereinigten Königreich:
 Court of Appeal (England und Wales)
 Court of Appeal (Northern Ireland)

In den Vereinigten Staaten haben 40 der 50 Bundesstaaten Appellationsgerichte. Die Bundesstaaten Delaware, Maine, Montana, Nevada, New Hampshire, Rhode Island, South Dakota, Vermont, West Virginia und Wyoming verfügen über keine Appellationsgerichte. Die United States Court of Appeals sind die obersten Appellationsgerichte auf Bundesebene und verteilen sich auf elf Gerichtsbezirke. 
 Alabama Court of Civil Appeals
 Alabama Court of Criminal Appeals
 Alaska Court of Appeals
 Arizona Court of Appeals
 Arkansas Court of Appeals
 California Courts of Appeal
 Colorado Court of Appeals
 Connecticut Appellate Court
 Florida District Courts of Appeal
 Georgia Court of Appeals
 Hawaii Intermediate Court of Appeals
 Idaho Court of Appeals
 Illinois Appellate Court
 Indiana Court of Appeals
 Iowa Court of Appeals
 Kansas Court of Appeals
 Kentucky Court of Appeals
 Louisiana Circuit Courts of Appeal
 Maryland Court of Special Appeals
 Massachusetts Appeals Court
 Michigan Court of Appeals
 Minnesota Court of Appeals
 Mississippi Court of Appeals
 Missouri Court of Appeals
 Nebraska Court of Appeals
 New Jersey Superior Court, Appellate Division
 New Mexico Court of Appeals
 New York Supreme Court, Appellate Division
 North Carolina Court of Appeals
 North Dakota Court of Appeals
 Ohio District Courts of Appeal
 Oklahoma Court of Civil Appeals
 Oregon Court of Appeals
 Pennsylvania Superior Court
 Pennsylvania Commonwealth Court
 South Carolina Court of Appeals
 Tennessee Court of Appeals
 Texas Court of Appeals
 Utah Court of Appeals
 Virginia Court of Appeals
 Washington Court of Appeals
 Wisconsin Courts of Appeal